Лейхтенбергский-Романовский — фамилия:
 Лейхтенбергский-Романовский, Георгий Максимилианович (1852—1912) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
 Лейхтенбергский-Романовский, Евгений Максимилианович (1847—1901) — капитан, Георгиевский кавалер (1873).
 Лейхтенбергский-Романовский, Николай Максимилианович (1843—1891) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (1877). См. также 
 Лейхтенбергский